Харандилья-де-ла-Вера ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Вера. Занимает площадь 62 км². Население — 3116 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 132 км.

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Касереса
Населённые пункты Касереса